Clasificador puede referirse a:
 El que realiza una clasificación.
 Clasificador, en lingüística, un tipo formante del sintagma nominal que especifica la clase semántica del nombre.
 Clasificador chino, su uso en chino:
 Clasificador japonés, su uso en japonés
 Clasificador, en papelería, un tipo de instrumento para archivar adecuadamente hojas de papel perforadas.
 Clasificador, en minería de datos, un elemento que proporciona una clase etiquetada como salida a partir de un conjunto de características tomadas como entradas.